Бреслер — еврейская фамилия.

Известные носители:
 Бреслер, Арон Менделевич (1898—1951) — конструктор электроизделий. 
 Бреслер, Владимир Петрович (1874 — не ранее 1941) — генерал-майор, герой Первой мировой войны.
 Бреслер, Людмила Ивановна (1946—2009) — актриса театра кукол, заслуженная артистка России (1993).
 Бреслер, Семён Ефимович (1911—1983) — советский учёный-химик, физикохимик, биолог.